Луи Сайян (; 27 ноября 1910, Валанс, департамент Дром — 28 октября 1974, Париж) — французский профсоюзный и общественный деятель. Генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов, борец за мир, один из основателей Всемирного движения за мир.

Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1958).

Биография 
Сын рабочего, получил профессию мебельщика. В 1937 году был избран секретарём Национальной федерации деревообделочников, один организаторов массовых забастовок в 1936 г., в 1938 г. — членом Административной комиссии Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Франции.

Активный участник Движения Сопротивления Франции в годы Второй мировой войны. Командовал группой сопротивления Либерасьон-Норд (Libération-Nord). В 1940 году подписал Манифест двенадцати, котором призывал к решительному сопротивлению режиму Виши и его антисемитским законам.

В 1944 году — председатель Национального совета Сопротивления (фр. Conseil National de la resistance; CNR) — сменил Жоржа Бидо. Фактически руководил движением Сопротивления во Франции.

В 1944—1948 годах — один из секретарей Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Франции. Внутри ВКТ возглавлял «центристскую» группу, занимавшую промежуточную позицию между социал-демократическими союзниками генерального секретаря профобъединения Леона Жуо и коммунистами во главе с Бенуа Фрашаном; после раскола в декабре 1947 года он остался в Конфедерации, отказавшись присоединиться к возглавляемому Жуо отколу ВКТ-Рабочая сила (CGT-Force Ouvrière).

С момента создания с октября 1945 по октябрь 1969 года работал генеральным секретарём Всемирной федерации профсоюзов, с 1969 года — почётный председатель ВФП и секретарь Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Франции.

С 1950 года — участник движения Стокгольмского воззвания. Луи Сайян — видный участник Движения сторонников мира, член Бюро Всемирного Совета Мира (ВСМ, с 1950), член Президиума Всемирного Совета Мира (с 1966).

В 1968 году осудил ввод войск в Чехословакию. Вскоре после этого подал в отставку с поста лидера ВФП, ссылаясь на проблемы со здоровьем, и стал почётным председателем Всемирного Совета Мира.

Избранные публикации 
 L’organisation de la paix et l’unité syndicale internationale — Rapport présenté au Comité Confédéral National du 27, 28 et 29 mars 1945. CGT, 1945
 La FSM au service des travailleurs de tous les pays (1945—1960), éd. MSM, 1960
 Les chemins de l’unité syndicale — VI congrès syndical mondial (Varsovie, 10/1965), éd. FSM, 1965

Награды 
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1958).

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.

Ссылки 
 Saillant Louis
 Saillant Louis

Общественные деятели Франции
Профсоюзные деятели Франции
Участники французского движения Сопротивления
Лауреаты Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»
Родившиеся в Валансе